Jos Wouters (abt), voormalig abt van Averbode
 Jos Wouters (auteur)
 Joseph Wouters, een Belgisch wielrenner